

Codici 
 GTB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Genting Hlpt (Malaysia)

Altro
 Ferrari 599 GTB Fiorano – autovettura prodotta dalla Ferrari a partire dal 2007
 Grande traversata del Biellese – Itinerario escursionistico
 Gran turismo berlinetta – Sigla automobilistica